Avena ima više značenja:
 Avena
 Avena, Arezzo
 Avena, Cosenza